

Сухи-Двур — село в гміні Журавіна Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Сухи-Двур — село в гміні Косаково Пуцького повіту Поморського воєводства